Дияла:
 Дияла — река в Ираке и Иране
 Дияла — одна из мухафаз Ирака
 Дияла — иракский футбольный клуб